La Buitrera puede referirse a:

 La Buitrera, localidad de la provincia del Neuquén, Argentina;
 La Buitrera, localidad de la provincia de Río Negro, Argentina;
 La Buitrera, Corregimiento de Cali, Colombia;
 La Buitrera, Corregimiento de Palmira, Colombia.